Il singolare del Davidoff Swiss Indoors 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Paradorn Srichaphan.

Fernando González ha battuto in finale 6–7(8), 6–3, 7–5, 6–4, Marcos Baghdatis.

Teste di serie 

  Guillermo Coria (secondo turno)
  David Nalbandian (semifinali)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Fernando González (campione)

  Dominik Hrbatý (semifinali)
  Tim Henman (primo turno)
  Jiří Novák (secondo turno)
  Tommy Haas (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Davidoff Swiss Indoors 2005
ATP Tour 2005